Sady ist der Name folgender Orte:

In Polen

Woiwodschaft Großpolen:
 Sady (Tarnowo Podgórne), Dorf im Powiat Poznański
 Sady (Wągrowiec) (Sady, Saathof), Dorf im Powiat Wągrowiecki

Woiwodschaft Heiligkreuz:
 Sady (Michałów), Dorf im Powiat Pińczowski
 Sady (Kielce), Stadtteil von Kielce

Woiwodschaft Łódź:
 Sady (Żytno), Dorf im Powiat Radomszczański

Woiwodschaft Lublin:
 Sady (Skierbieszów), Dorf im Powiat Zamojski
 Sady (Szczebrzeszyn), Ortsteil von Szczebrzeszyn, Powiat Zamojski

Woiwodschaft Masowien:
 Sady (Czosnów), Dorf im Powiat Nowodworski
 Sady (Potworów), Dorf im Powiat Przysuski
 Sady (Słubice), Dorf im Powiat Płocki

Woiwodschaft Niederschlesien:
 Sady (Marcinowice) (Krotzel), Dorf im Powiat Świdnicki

Woiwodschaft Oppeln:
 Sady (Niemodlin) (Baumgarten), Dorf im Powiat Opolski

Woiwodschaft Podlachien:
 Sady (Drohiczyn), Dorf im Powiat Siemiatycki

In der Slowakei
 Sady (Nesvady), Ortsteil von Nesvady im Nitriansky kraj, Okres Komárno

In der Ukraine 
 Sady (Drohobytsch), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Drohobytsch

Siehe auch:
 Nowe Sady
 Nové Sady
 Stare Sady